Жезл — многозначный термин.

 Жезл — символ духовной, светской и военной власти.
 Жезл в математике — плоская кривая.
 Жезл — продолговатый предмет специфической формы и окраски, предназначенный для регулировки движения или указания водителю (машинисту поезда, лётчику) транспорта уполномоченными сотрудниками (жезл регулировщика).
 Жезл — длинный (около 80 см) металлический стержень, существующий в единственном экземпляре и дающий право проезда железнодорожному составу (в лице машиниста поезда) через определённый железнодорожный перегон (участок железной дороги). На жезле обязательно указано, между какими раздельными пунктами разрешено движение. См. Жезловая система.

См. также 
 Ааронов жезл
 Кадуцей (жезл Меркурия)
 Скипетр
 Тирс